Standard ML – język programowania
 Suomen Moottoriliitto (SML) – fiński związek motorowy (odpowiednik polskiego PZM)
 Stowarzyszenie Mechaników Lotniczych  „SML”
 Smart Message Language
 Super Mario Land